«PrintBrush» — кишеньковий принтер, у якому використана технологія друку на поверхні довільним рухом руки користувача RMPT (Random Movement Printing Technology). Принтер розробляється шведською компанією PrintDreams Europe AB. Орієнтовна дата появи принтера у продажу кінець 2008 — початок 2009 року. Принтер анонсується як найменший струйний принтер у світі.
  
Для одержання друкованої копії потрібно водити принтером по аркушу паперу. Звідси відразу випливає кілька позитивних моментів. По-перше, відсутнє поняття формату: площа друку може бути як завгодно велика. Байдуже, з якого місця починати друкувати. По-друге, не важлива орієнтація поверхні (головне, щоб вона була плоскою).

Такі здатності PrintBrush пояснюються наявністю в ньому спеціальної оптичної системи OptoNav та навігаційних алгоритмів. Всі рухи принтера обраховуються в режимі реального часу, і дозволяє забезпечити якісний друк навіть при нерівномірних рухах руки або випадкових ривках.

Принтер бездротовий, для передачі даних використовується Bluetooth. Є й убудована флеш-пам'ять об'ємом 8 Мб для зберігання інформації. У принтері використовується друкуюча голівка від струменевого принтера, що повинно забезпечити кольоровий друк. Однак наявні прототипи забезпечують лише чорно-білий друк. Попередня ціна принтера — 199 USD.

Джерела 

 офіційна сторінка компанії розробника
 Компания PrintDreams разработала самый маленький в мире принтер
 Стаття у журналі Computerra.ru

Принтери